Batoş – cratere di Marte
Batoș – comune  nel distretto di Mureș, in Romania